Невядомский () — польская фамилия. Известные носители:

 Невядомский, Станислав (1859—1936) — польский композитор, педагог, музыкальный критик.
 Невядомский, Элигиуш (1869—1923) — польский художник, преподаватель и художественный критик, борец за независимость Польши, убийца первого президента Польши Габриэля Нарутовича.

См. также 
 Неведомский